Aráoz puede hacer referencia a:

Aráoz (apellido)

Personas 

Ántero Flores-Aráoz (1942-), político peruano.
Avelino Aráoz (1884-1959), comerciante y político argentino.
Benjamín Aráoz (1856-1895), médico y político argentino.
Bernabé Aráoz (1776-1824), militar y político argentino.
Daniel Aráoz (1826-1875), gobernador de la provincia de Jujuy, Argentina.
Daniel Aráoz (1962-), actor argentino.
Daniel Orlando Aráoz (1979-), futbolista argentino.
Diego Aráoz (1770-1840), militar y político argentino.
Ernesto Aráoz (1891-1971), escritor y político argentino.
Eudoro Aráoz (1883-1960), político argentino.
Gregorio Aráoz Alfaro (1870-1955), médico argentino.
Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857), militar y político argentino.
Jorge Valerga Aráoz, juez argentino.
Julio Campero y Aráoz (1874-1938), obispo argentino de la diócesis de Salta.
Julio César Aráoz (1948-), político argentino.
Mercedes Aráoz Fernández (1961-), política peruana.
Miguel Aráoz y Arce (1780-1854), militar nacido en el Alto Perú que luchó contra las tropas patriotas en la Guerra de la Independencia Argentina.
Miguel Francisco Aráoz (1817-1878), empresario y político argentino.
Pedro Miguel Aráoz (1759-1832), teólogo y político argentino.

Lugares 

Campo de trabajo de Venta de Araoz, campo de prisioneros entre Gádor y Benahadux, en la provincia de Almería, España.
Estación Aráoz, localidad argentina en el departamento Leales, provincia de Tucumán.
Villa Benjamín Aráoz, localidad argentina en el departamento Burruyacú, provincia de Tucumán.